Jean de Neeff (1773-1833), ook de Néeff, lid van het Belgisch Nationaal Congres 
 Jean de Néeff (1909-1999), gouverneur van Brabant